Ogawa é um sobrenome de origem japonesa e pode referir-se à:
Hitoshi Ogawa
Naoya Ogawa
Makoto Ogawa

Desambiguação